

Geografia

Polska 
Niemiecka nazwa miejscowości:
 Poznań

Stany Zjednoczone 
 Posen – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Cook
 Posen – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Presque Isle
 Posen (ang. Posen Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Presque Isle
 Posen (ang. Posen Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Yellow Medicine

Inne 
 Posen – korpus Polaków walczących m.in. w Bitwie pod Łodzią.
 SMS Posen – niemiecki drednot typu Nassau z okresu I wojny światowej

Zobacz też 
 Regierungsbezirk Posen
 Powiat Posen
 Poznań – niemiecka nazwa to Posen.